Seznam slovenskih tekmovalcev poletnih olimpijskih iger. Slovenski športniki so nastopali za Avstro-ogrsko in Jugoslavijo, sedaj pa za Slovenijo. Skupno je na poletnih olimpijskih iger do vključno leta  nastopilo 422 slovenskih tekmovalcev, največ 93 v atletiki. Kot prvi je nastopil Rudolf Cvetko leta  in tudi osvojil srebrno medaljo v sabljanju ekipno. Rajmond Debevec je z osmimi nastopi med letoma  in  slovenski rekorder po številu nastopov. Igor Radin je kot edini slovenski tekmovalec natopil tako na poletnih, kot tudi zimskih olimpijskih igrah, leta  v veslanju in leta  v hokeju na ledu.

Seznam

Udeleženci po športu

Viri
 Naši olimpijci

Udeleženci Poletnih olimpijskih iger